Treble steht für:

 Treble (Band), niederländische Popband
 Höhenregler, ein Klangregler für die höheren Töne
 Triple (Sport), die englische Bezeichnung für einen dreifachen Erfolg
 Project Treble, siehe Droidwiki

Sonstiges:
 Treble Peak, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik

Siehe auch: